

Результаты соревнований

Мужчины

Порядок начисления очков 

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=330 | Место || width=30 | 1 || width=30 | 2 || width=30 | 3 || width=30 | 4 || width=30 | 5 || width=30 | 6 || width=30 | 7 || width=30 | 8 || width=30 | 9 || width=30 | 10 || width=30 | 11 || width=30 | 12 || width=30 | 13 || width=30 | 14 || width=30 | 15 || width=30 | 16 || width=30 | 17 || width=30 | 18 || width=30 | 19 || width=30 | 20 || width=30 | 21 || width=30 | 22 || width=30 | 23 || width=30 | 24 || width=30 | 25 || width=30 | 26 || width=30 | 27 || width=30 | 28 || width=30 | 29 || width=30 | 30
|-
| align=left | Этапы кубка мира || align=center | 100 || align=center | 80 || align=center | 60 || align=center | 50 || align=center | 45 || align=center | 40 || align=center | 36 || align=center | 32 || align=center | 29 || align=center | 26 || align=center | 24 || align=center | 22 || align=center | 20 || align=center | 18 || align=center | 16 || align=center | 15 || align=center | 14 || align=center | 13 || align=center | 12 || align=center | 11 || align=center | 10 || align=center | 9 || align=center | 8 || align=center | 7 || align=center | 6 || align=center | 5 || align=center | 4 || align=center | 3 || align=center | 2 || align=center | 1
|-
| align=left | I и II этапы Nordic Combined Triple || align=center | 50 || align=center | 46 || align=center | 43 || align=center | 40 || align=center | 37 || align=center | 34 || align=center | 32 || align=center | 30 || align=center | 28 || align=center | 26 || align=center | 24 || align=center | 22 || align=center | 20 || align=center | 18 || align=center | 16 || align=center | 15 || align=center | 14 || align=center | 13 || align=center | 12 || align=center | 11 || align=center | 10 || align=center | 9 || align=center | 8 || align=center | 7 || align=center | 6 || align=center | 5 || align=center | 4 || align=center | 3 || align=center | 2 || align=center | 1
|-
| align=left | III этап Nordic Combined Triple || align=center | 200 || align=center | 160 || align=center | 120 || align=center | 100 || align=center | 90 || align=center | 80 || align=center | 72 || align=center | 64 || align=center | 58 || align=center | 52 || align=center | 48 || align=center | 44 || align=center | 40 || align=center | 36 || align=center | 32 || align=center | 30 || align=center | 28 || align=center | 26 || align=center | 24 || align=center | 22 || align=center | 20 || align=center | 18 || align=center | 16 || align=center | 14 || align=center | 13 || align=center | 10 || align=center | 8 || align=center | 6 || align=center | 4 || align=center | 2
|}

 Зачёт кубка мира 

 Мужчины 

 Достижения Первая победа в карьере

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
Мужчины

|}Первый подиум в карьере

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
Мужчины

|}Победы на этапах кубка мира

См. также 
 Континентальный кубок по лыжному двоеборью 2014/2015

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2014/2015
Кубок мира по лыжному двоеборью